

Geografia 

Atleti Azzurri d'Italia – località (non frazione) di Medea in provincia di Gorizia

Sport 
Stadio Atleti Azzurri d'Italia – impianto sportivo casalingo dell'Atalanta Bergamasca Calcio